Miejscowości w USA:
 Cross Timbers – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Hickory
Gminy w USA:
 Cross Timbers (ang. Cross Timbers Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Hickory